Barr puede referir a:

Localidades 
 Barr, Ayrshire: ciudad escocesa.
 Barr Castle: ruinas en Renfrewshire, Escocia.
 Castillo Barr: en Galston, East Ayrshire, Escocia.
 Barr (Bajo Rin): comuna del Bajo Rin departamento en Francia.
 Municipio de Barr (condado de Daviess, Indiana), EE. UU.
 Municipio de Barr (condado de Cambria, Pensilvania), EE. UU.

Compañías 
 A.G. Barr:  fabricante de bebidas soft escocesa.
 Barr Construction Ltd; empresa constructora escocesa.
 Barr Pharmaceuticals

Personas 
 Brendan Fowler, a.k.a. BARR, músico estadounidense.
 Barr (tribe): gente del sudoeste asiático.

Autores de nombres científicos 
C.M.Barr - Camille Maria Barr 1970-2014
D.J.S.Barr - Donald J.S. Barr 1937-
F.S.Barr - F.S. Barr fl. 1956
M.E.Barr - Margaret E. Barr fl. 1955
Barr - Peter Barr 1826-1909
P.R.Barr - Peter Rudolph Barr 1862-1944

Ciencia 
 Corpúsculo de Barr: cromosoma X inactivo en células somáticas femeninas, o inactivo Y masculino.

Otros 
Barr Building (Washington, DC): figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos en Washington, DC.